Simple Plan — третий студийный альбом канадской группы Simple Plan, выпущенный 12 февраля 2008 года.

Список композиций

Ограниченные и японские издания с бонус-треками

Ограниченная австралийская версия издания DVD с бонусами

Даты релизов 
31 января 2008 – Аргентина
6 февраля 2008 – Япония
8 февраля 2008 – Германия, Бельгия, Нидерланды
11 февраля 2008 – Франция, Португалия, Южная Африка
12 февраля 2008 – Канада, США, Испания, Мексика, Бразилия, Юго-Восточная Азия
13 февраля 2008 – Финляндия, Швеция
14 февраля 2008 – Малайзия
15 февраля 2008 – Италия
16 февраля 2008 – Австралия
17 февраля 2008 – Дания
18 февраля 2008 – Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия, Индия

Чарты

Примечания 

Альбомы 2008 года
Альбомы Simple Plan
Альбомы поп-панка
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы альтернативного рока